

Nom de famille 

 Algernon Ashton (1859-1937), compositeur britannique
 Brian Ashton (1946-), entraîneur de l'équipe d'Angleterre de rugby à XV
 Brent Ashton, ancien joueur canadien de hockey sur glace
 Carter Ashton (1991-), joueur canadien de hockey sur glace
 Catherine Ashton (1956-), personnalité politique britannique et européenne
 Charles Ashton (1848-1899), historien, écrivain et bibliophile gallois
 Chris Ashton (1987-), joueur anglais de rugby à XV
 Dean Ashton (1983-), joueur anglais de football
 Dore Ashton (1928-), historienne de l'art et critique d'art américaine
 Eric Ashton (1935-2008), joueur de rugby à XIII international britannique et anglais
 Frederick Ashton (1904-1988), un chorégraphe britannique de la deuxième moitié du 
 Jayne Ashton (1957-), joueuse anglaise de squash
 Julian Ashton (1851-1942), peintre australien né britannique
 Margaret Ashton (1856-1937), féministe britannique 
 Mark Ashton (1960-), un militant des droits des homosexuels et membre du Parti communiste de Grande-Bretagne
 Mark Ashton (1949-), un auteur-compositeur-interprète anglais, ex-batteur du groupe Rare Bird
 Martyn Ashton (né en 1974), trialiste VTT professionnel britannique
  (1915-1994), religieux britannique
 Melissa Ashton, triathlète australienne
 Richard Ashton (1965-), acteur britannique
 Roger Ashton-Griffiths (1957-), acteur britannique
 Sylvia Ashton (1880-1940), actrice américaine
 Sylvia Ashton-Warner (1908-1984), écrivain et pédagogue néo-zélandaise
 Tony Ashton (1946-2001), claviériste de rock britannique.

Prénom 
 Ashton Collins
 Ashton Eaton
 Ashton Holmes
 Ashton Kutcher
 Ashton Moore
 Ashton Rome

Toponyme 

 
 Ashton (Afrique du Sud)
 
 Ashton (Nouvelle-Zélande)
 
 Ashton (Dakota du Sud)
 Ashton (Idaho)
 Ashton (Illinois)
 Ashton (Iowa)
 
 Ashton-in-Makerfield (Grand Manchester, Angleterre)

Entreprises 
 Ashton-Tate, éditeur américain de logiciel.
 Chez Ashton, chaîne de restauration rapide québécoise.
 Hôtel Ashton, hôtel américain situé à Fort Worth, au Texas.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais